Кампель — фамилия, известные носители:
 Кампель, Нил (Кэмпбелл, Нил) — английский генерал
 Кампель, Матвей Александрович (1880—1954) — фотограф, издалель открыток с видами городов (1907-1916)